Митинская — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 19 км, до центра муниципального образования Сорожина по прямой — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Куницыно, Яскино, Маньково, Гридинская.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района